Csehország
 Žďár, település a Blanskói járásban
 Žďár, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Žďár, település a Píseki járásban
 Žďár, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Žďár, település a Rakovníki járásban
 Žďár nad Metují, település a Náchódi járásban
 Žďár nad Sázavou, a Žďár nad Sázavou-i járás székhelye
 Žďár nad Orlicí, telelpülés a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Dolní Žďár, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Pluhův Žďár, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Veselý Žďár, település a Havlíčkův Brod-i járásban